

Anno 
 101 o 101 a.C.

Codici 
 101  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Charkiv

Matematica 
 101 – numero

Musica 
 101  – album dei Depeche Mode del 1989

Altro 
 101ª divisione aviotrasportata dell'esercito statunitense